Jasper (Canada), een stadje in Canada, gelegen in het Nationaal park Jasper
Jasper (radioprogramma), een radioprogramma van 3FM
Jasper (voornaam), een jongensnaam
Jasperoïde, een gesteente dat bestaat uit kwarts
JasperReports, een Java-gebaseerde opensource-rapportagetool
Jasper (halfedelsteen), Engelse naam voor jaspis (halfedelsteen), een vorm van kwarts

Plaatsen in de Verenigde Staten
Jasper (Alabama)
Jasper (Arkansas)
Jasper (Florida)
Jasper (Georgia)
Jasper (Indiana)
Jasper (Minnesota)
Jasper (Missouri)
Jasper (Tennessee)
Jasper (Texas)